Вестец може бити:

 Вестец (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Вестец (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вестец (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република